Колонија Нуево Мексико има више значења:

 Колонија Нуево Мексико (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Нуево Мексико (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Нуево Мексико (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику